Vișeu se poate referi la una din următoarele localități din România:
 orașul Vișeu de Sus (, ) din județul Maramureș
 comuna Vișeu de Jos (, , ) din județul Maramureș
 satul Vișeu de Mijloc (, ) care aparține administrativ de orașul Vișeu de Sus din județul Maramureș
De asemenea, Vișeu se poate referi la:
 Râul Vișeu (, )

Vezi și 
 Valea Vișeului (, , )

 Viseu () – orașul în Portugalia
 districtul Viseu – unitate administrativă în Portugalia

 Vîșiv, Malîn

Toponime românești